В 2012 году победительницей британского турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек стала представительница Канады Эжени Бушар.

Общая информация 
Эжени Бушар стала первой канадкой, выигравшей одиночный турнир Большого шлема среди девушек. Ранее канадцы уже успели победить в мужском парном и смешанном парном разрядах среди взрослых, а также в мужском и женском парном разрядах среди юниоров.

Посев 

  Тейлор Таунсенд (Третий раунд)
  Елизавета Куличкова (Второй раунд)
  Элина Свитолина (Финал)
  Анна Данилина (Второй раунд)
  'Эжени Бушар (Титул)
  Катерина Синякова (Третий раунд)
  Сачия Викери (Третий раунд)
  Донна Векич (Четвертьфинал)

<li>  Дарья Гаврилова (Первый раунд)
<li>  Чалена Шоль (Первый раунд)
<li>  Анетт Контавейт (Полуфинал)
<li>  Инди де Вроме (Третий раунд)
<li>  Александра Кик (Третий раунд)
<li>  Франсуаза Абанда (Полуфинал)
<li>  Мария Инес Дехеса (Первый раунд)
<li>  Ана Конюх (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания